Армстронг има више значења:
 Нил Армстронг
 Били Џо Армстронг
 Луј Армстронг
 Ленс Армстронг
 Армстронг Витворт, британска машинска компанија
 Армстронг Витворт еркрафт, британски произвођач авиона
 Армстронг (Британска Колумбија)
 Округ Армстронг (Пенсилванија)
 Округ Армстронг (Тексас)
 Армстронг (Ајова)
 Армстронг (Мисури)
 Армстронг (Оклахома)